Janai Maszajuki (japánul 箭内政之, nyugaton Masayuki Yanai'') japán csillagász.

Huszonhét kisbolygó felfedezése köthető a nevéhez, valamennyi Vatanabe Kazuró társfelfedezőjeként.

Japán csillagászok
1959-ben született személyek
Élő személyek